Åträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Inner-Åträsket, sjö i Umeå kommun,  (31,4 ha)
Mitti-Åträsket, sjö i Umeå kommun,  (12 ha)
Ytter-Åträsket, sjö i Umeå kommun,  (10,9 ha)
Yttre Åträsket, sjö i Skellefteå kommun,  (1,03 km²)
Åträsket (Piteå socken, Norrbotten, 725774-174347), sjö i Piteå kommun,  (16,8 ha)
Åträsket (Piteå socken, Norrbotten, 726873-173718), sjö i Piteå kommun,  (70,9 ha)
Åträsket (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (19,9 ha)
Åträsket (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (1,34 km²)
Åträsket (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (6,07 ha)
Övre Åträsket, sjö i Bodens kommun,  (47,1 ha)
Åträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (12,2 ha)
Åträsket (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (1,03 km²)

Naturreservat
 Åträsket (naturreservat)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn